L'edizione 1940-1941 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del . Non ci furono retrocessioni.

Capocannoniere del torneo fu Alessandro Frigerio (), con 26 reti.

Formula

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione Svizzero 1940-1941.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1940 e 1941.
L'Express, annate 1940 e 1941.
L'Impartial, annate 1940 e 1941.
Le Temps, annate 1940 e 1941.
Tribune de Lausanne, annate 1940 e 1941.

Collegamenti esterni
 Stagione 1940/41 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
1940-1941